HMS Portland je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Portland (1653) 
 HMS Portland (1693) 
 HMS Portland (1744) 
 HMS Portland (1770) 
 HMS Portland (1795) 
 HMS Portland (1822) 
 HMS Portland (1941) 
 HMS Portland (F79) 

Portland